Cette liste des pays par PIB à parité du pouvoir d'achat (PPA) comprend trois listes de pays et territoires classés selon leur produit intérieur brut à parité de pouvoir d'achat.

En 2017, dans la liste du FMI, la Chine reste en première position et la France descend en dixième position. Toutefois, le FMI continue à considérer les États-Unis comme la première économie mondiale.

Classement 
Les données du Fonds monétaire international (FMI) concernent l'année 2018, sauf précision contraire. Les données de la Banque mondiale et du World Factbook de la CIA concernent l'année 2017, sauf précision contraire.

L'Union européenne n'est pas considérée comme un pays ou territoire par le FMI et la Banque mondiale, elle n'est donc mentionnée dans ces deux tableaux respectifs qu'à titre indicatif. À l'inverse, The World Factbook intègre l'Union européenne dans son classement des pays/territoires.

Estimations 
Dans le  World Economic Outlook Databases, le FMI a calculé des estimations prévues pour l'année 2030.

2030

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
  2014 World Economic Outlook (WEO) Database

PPA